Sair García (Barrancabermeja- Colombia, 1975) Maestro en Bellas Artes de la Universidad Nacional de Colombia (2001), actualmente se encuentra representado por la Galería Duque Arango. Su carrera artística que completa más de dos décadas, ha tratado de manera consistente diversos aspectos del conflicto armado colombiano. A través de la pintura, escultura e instalación, García se ha aproximado no solo a los actores activos del conflicto, sino al drama humano que termina por afectar tanto a los individuos, como a las instituciones, relaciones y dinámicas del territorio en disputa, en este caso particular el Magdalena Medio colombiano. 

Su infancia y adolescencia trascurren en Barrancabermeja, a las orillas del Río Magdalena, principal arteria fluvial de Colombia. Desde su condición de ribereño, pero más que nada desde su rol como magdalénico, vive en los años 80's la transformación del río que, en palabras del artista, pasa de ser un elemento de desarrollo, un elemento lúdico, a ser un contenedor de miedo y de muerte.  Para 1988 García experimenta en primera persona el infortunio del conflicto armado colombiano con la desaparición de uno de sus hermanos, quien a 2022 completa 34 años desaparecido. Este acontecimiento sumado al recrudecimiento de la violencia y el fortalecimiento de los grupos armados en el Magdalena Medio cuyo apogeo se da en los años 80's y 90's, abre para dicho artista un espectro de cuestionamientos en torno al conflicto, el desplazamiento, la desaparición forzada, etc; pero también en torno a temas como el duelo, el desarraigo y el abandono estatal. 

Hacia el año 1996 ingresa a la Universidad Nacional de Colombia por lo que se traslada de manera permanente a la ciudad de Bogotá. A mediados del año 2001, próximo a finalizar sus estudios superiores obtiene el Premio Phillips de Arte para Jóvenes Talentos en la ciudad de Bogotá, lo que lo llevó a representar a Colombia en el Concurso Latinoamericano de Arte Joven en Sao Paulo, Brasil; allí obtuvo también el primer puesto pero esta vez a nivel Latinoamérica. Este fue solo el inicio de la carrera de un artista cuyo principal ejercicio es el de la memoria y el reconocimiento respetuoso y empático de las dinámicas de violencia presentes en nuestro país. 

A través de obras que apelan de manera primordial al lirismo poético para el tratamiento de temas sensibles, García apuesta por una visión del conflicto que se enfoca en lo humano y que traslada dichos fenómenos de lo local a lo global. Asimismo, con la belleza lóbrega de sus piezas ha llevado esta invitación de no olvido a países como Estados Unidos y China, pasando también por Cuba, Grecia, Rusia, Brasil, México, Italia, Alemania, Francia, Bélgica, Hungría, Corea, Singapur, entre otros.

Obra 
Sair García desarrolla su trabajo a partir de series en las cuales emplea diferentes elecciones formales que además de aportar compositivamente a sus obras, les proporcionan una fuerte carga simbólica, metafórica y referencial. Así, su producción artística abarca desde el uso del tradicional óleo o acrílico sobre lienzo en el caso de las series Atmósferas y Palafitos (2001-2004), Realidades Paraleras (2008-2011) y La Arqueología del Oficio (2017-Presente); hasta soluciones plásticas que incluyen el uso de elementos como el petróleo en la serie Éxodos (2008- presente); el acero o la plata de ley 925 en el caso de la serie Magdalena (2013-Presente), o el cristal en Souvenir (2016), etc. 

Aunque su principal medio de expresión ha sido la pintura, García ha creado un diálogo donde el tema se halla potenciado en la materia que lo hace tangible. Así, el acero se ha hecho metáfora del río; el petróleo encarna la bruma que envuelve a quien, por la violencia, pierde su raíz para enfrentarse a lo desconocido; la interacción entre cristal grabado y la luz, da ilusión de vida a aquella imagen del desaparecido con la que su familia lo busca hasta la fatiga. Todo ello, en el marco de un postulado poético que busca decir sin obviedades ni revictimización.

Cronología Artística (Series) 
Atmósferas y Palafitos (2001-2004) 

La verdadera viuda, póngase de pie (2006)

Realidades paralelas (2008-2011)

Éxodos (2008-Presente)

Lógica Matemática (2010)

Manisfestación (2011)

Estática Milagrosa (2013)

Souvenir (2016)

Magdalena (2013-Presente)

La Arqueología del Oficio (2017-Presente)

Distinciones 

 Cacique Pipatón, Barrancabermeja- Colombia (Primer premio, 2019)
 XVI Salón de Arte Iberoamericano, Washintong D.C- Estados Unidos (Primer premio, 2007)
 I Premio Fernando Botero, Bogotá- Colombia. (Finalista, 2006) 
 II Salón de Arte Bidimensional, Bogotá- Colombia (Mención de Honor, 2005) 
 Premio Philips de arte para jóvenes talentos, Bogotá- Colombia (Primer premio, 2001)
 Premio Philips de arte para jóvenes talentos, Sala Marta Traba, Sao Paulo-Brasil (Primer premio, 2001)
 VI Salón Nacional de Arte Universitario , Bogotá- Colombia (Segundo premio, 2001)
 IX Salón Nacional de Pintura Banco Ganadero, Bogotá- Colombia (Primer Premio, 2001)

Colecciones 
Colección Luciano Benetton. Milán, Italia.

Colección Banco de La República De Colombia. Bogotá, Colombia.

Colección c21 Museum. Louisville Kentucky, USA.

Colección Museo Memorial de América Latina. São Paulo, Brasil.

Colección Unesco. París, Francia.

Colección Museo Nacional Teatro Givatayim. Tel Aviv, Israel.

Colección Casa de Las Américas. La Habana, Cuba.

Colección Pierre y Sonia Falcone. Miami, USA.

Referencias

Bibliografía 

 H, Eljure. C. Padilla, E. Serrano, S. García. MAGDALENA (2020). Bogotá- Colombia.  https://galeriaduquearango.com/wp-content/uploads/2020/02/Magdalena-Sair-Garcia-.pdf   (LIBRO PDF)

Enlaces externos 

 Sitio web oficial.
 https://www.instagram.com/sair.garcia/